avec la mythologie grecque, ce nom est porté notamment par :
 Deucalion fils de Prométhée, qui survécut au Déluge avec sa femme Pyrrha ;
 Deucalion fils de Minos, père d'Idoménée et de Molos ;
 Deucalion fils d'Hypérasios, un argonaute originaire de Pella.
 Deucalion, un guerrier Troyen
 En astronomie, (53311) Deucalion est un objet transneptunien.
 En biologie, Deucalion Huisman & Kraft, 1982 est un genre d’algues rouges.

Voir aussi 

 Déluge de Deucalion